Mongondow (lud)
 język mongondow